Aad van Toor – attore neerlandese
 Bas van Toor – attore, cantante e regista televisivo neerlandese
 Frances Toor – antropologa statunitense
 Harshjot Kaur Toor – attrice, cantante e poliziotta indiana
 Tajinderpal Singh Toor – pesista indiano